signifie « tenir fermement » en anglais. Le terme peut faire référence à :

Lieu 
 Comté de Clinch en Géorgie (États-Unis) ;
 Clinch, un affluent du Tennessee.

Personne 
 Coo Clinch (1867-1937), un joueur de rugby à XV international irlandais ;
 Duncan Lamont Clinch (1787-1849), militaire et homme politique américain ;
 Nicholas Clinch (1930-2016), alpiniste américain ;
 Peter Clinch (1753-1816), militaire et homme politique canadien né en Irlande ;
 Roger Clinch (1947-), homme politique canadien.

Autre 
 Clinch est un terme général pour désigner l'action consistant à prendre contact avec son adversaire en position debout lors d'un combat de grappling,
 Clinch est un label jamaïcain de reggae, propriété de Bernard Collins, chanteur des Abyssinians.

Homonymie de patronyme